Abraham Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abraham Creek (Hall Creek), Fluss im Bundesstaat Washington
 Abraham Creek (Susquehanna River), Fluss im Bundesstaat Pennsylvania